MU poate fi:
 China Eastern Airlines, codul IATA al companiei aeriane din China
 Oman, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Mauritius, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 MU Online, joc online de tip MMORPG
 Murau, număr de înmatriculare auto al districtului austriac

MÜ poate fi:
 Mühldorf am Inn, număr de înmatriculare auto al districtului rural german

Mu poate fi:
 Mu (continent), continent ipotetic din Oceanul Pacific în zona Polineziei
 Mu (rachete), rachete produse de agenția spațială națională a Japoniei
 Mu, râu în Birmania
 mu, unitate de măsură tradițională chinezească pentru aria unei suprafețe (1 mu = 10 fen = 60 zhang² ≈ 667 m²)
 Mu sau Mù, nume de familie chinezesc

mu poate fi:
 .mu, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Mauritius
 mu, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (む în hiragana sau ム în katakana)
 Mu (zen), în japoneză și coreeană un prefix, care înseamnă fără sau nimic

Legături externe 
 
  „MU” la acronymfinder.com